Лопушное — название населённых пунктов на Украине:
 Лопушное — село в Межгорском районе Закарпатской области.
 Лопушное — село в Кременецком районе Тернопольской области.
 Лопушное — село в Лановецком районе Тернопольской области.
 Лопушное — село в Изяславском районе Хмельницкой области.